370-й гвардейский самоходно-артиллерийский Рижский ордена Красной Звезды полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне

История 

Полк формировался с 19 января 1944 года в Московском военном округе, в посёлке Мамонтовка Пушкинского района Московской области. Личный состав полка с техникой прибыл в январе 1944 года из Кирова, из 32-го учебного танкового полка.

В составе действующей армии с 12 июня 1944 по 21 февраля 1945 года.

На вооружении полка находились самоходные артиллерийские установки СУ-76.

Вошёл в состав 98-й гвардейской стрелковой дивизии.

11 июня 1944 года разгрузился на станции Оять.

С 21 июня 1944 года участвует в Свирско-Петрозаводской операции. Был выведен на берег реки Свирь для стрельбы прямой наводкой по целям, обнаружившим себя после артиллерийской подготовки. Переправился через Свирь на понтонах. Вёл бои за укреплённый узел обороны в населённом пункте Карельский, затем штурмовал укреплённый район в Самбатуксе, вдоль дороги наступал на Сортавалу, затем некоторое время находился во втором эшелоне.

В августе 1944 года выведен из состава дивизии, спешно переброшен в Псков, откуда пошёл в наступление в общем направлении на Ригу.

После взятия Риги через два-три дня переправился через Даугаву и до февраля 1945 года вёл бои с Курляндской группировкой противника.

В конце февраля 1945 года отправлен в Осиповичи, в боевых действиях больше участия не принимал.

Укомплектованность 

Полк был укомплектован по штату № 010/484 1943 года
 Личного состава — 225
 СУ–76М — 21
 БА–64 — 1
 Автомашин ЗИС-5 — 20.
 ГАЗ–АА — 20
 Ремонтная летучка ГАЗ-М — 1.
 Походная зарядная станция — 1.
 Водомаслогрейка — 2.
 Автокухня — 2.
 Додж — 1.
 Виллис — 1.
 Тракторы — 2.
 Мотоциклы — 5.
 Бензовоз — 1.

Подчинение

Командиры 

 Фёдор Иванович Лобынцев, подполковник

Награды и наименования

Память

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 15 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Воспоминания Федюнина И. В., командира батареи

Самоходно-артиллерийские полки СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году